Pablo L. Sidar kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pablo L. Sidar, Tabasco, ort, Centro, 
 Pablo L. Sidar, Nuevo León, ort, Rayones, 
 Pablo L. Sidar, Veracruz, ort, Juan Rodríguez Clara, 

Robotskapade Mexikoförgreningar